Bastow est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur anglais de football
Michael Bastow (né en 1943), peintre anglais
 (né en 1991), acteur et musicien anglais

Homonymie de patronyme